Theraphosa blondi, de Latijnse naam voor de goliathvogelspin
Theraphosa Blondi (album), een muziekalbum van Web uit 1970